Le Maître de poste (, Stantsionny smotritel), nouvelle d'Alexandre Pouchkine, écrite en 1830
 Le Maître de poste (Kollejskiy reguistrator), film russe d'Ivan Moskvine et Iouri Jeliaboujski, d'après la nouvelle de Pouchkine, sorti en 1925
 Le Maître de poste (Der Postmeister), film allemand de Gustav Ucicky, d'après la nouvelle de Pouchkine, sorti en 1940
 Le Maître de poste (Dunja), film autrichien de Josef von Báky, d'après la nouvelle de Pouchkine, sorti en 1955